À bras ouverts peut désigner :
 À bras ouverts, une association française fondée en 1986 ;
 À bras ouverts, un film réalisé par Philippe de Chauveron, sorti en 2017.